Miyakojima se poate referi la:

 Municipiul Miyakojima, o localitate în Japonia, în prefectura Okinawa.
 Insula Miyakojima, o insulă în arhipelagul Ryukyu.

Vezi și
 Miyako (dezambiguizare)